Международный фестиваль популярной музыки (World Popular Song Festival) — крупнейший азиатский музыкальный фестиваль, получивший неофициальное название «Восточное Евровидение». Проводился ежегодно с 1970 по 1989 год в октябре-ноябре месяце в Токио (Япония), как правило, в зале Nippon Budokan.

История 
Организатором фестиваля являлся Музыкальный фонд Yamaha и его президент Genichi Kawakami. Ежегодно в фестивале участвовало несколько сотен групп и исполнителей из множества стран, обычно 20-40. Поскольку количество участников от одной страны не было лимитировано, общее их число доходило до 2000 (в первом фестивале 1970 года было 584 участника, в 1986 году — 2072 участника). В течение года профессиональное жюри рассматривало все поданные заявки, оценивало предложенные претендентами музыкальные продукты и выбирало из них 40—45 лучших, которые осенью попадали в основную часть конкурса: два полуфинала по 20-25 участников и Финал, в который проходило по 10-12 участников из каждого полуфинала. Основными наградами фестиваля были: Gran Prix (главный приз, 10000 долларов), Gran Prix National (главный национальный приз для японских исполнителей, начали выдавать с 1974 года), Most Outstanding Performance Award (Премия за самое выдающееся выступление, 5000 долларов), Outstanding Performance Award (Лучшее исполнение, 2000 долларов), Outstanding Song Award (Лучшая песня, 1500 долларов) и Kawakami Award (Премия Каваками, 2000 долларов, выдавалась обычно японским участникам). Победители получали также золотую, серебряную и бронзовую медали за первые три места, мемориальные доски почёта, подарки в виде продукции концерна Yamaha от аудиотехники до мотоциклов, а с 1973 года и возможность выпустить свои песни на территории стран-участниц. После завершения конкурса выпускался также диск-гигант, содержавший сборник из всех композиций, попавших в Финал.

Практически постоянными участниками конкурса были такие страны как США, Великобритания, Франция, Италия, ФРГ, Нидерланды, Австралия, Япония, Мексика и Индонезия, много исполнителей было также из различных азиатских стран. Всего за годы проведения конкурса в нём участвовали представители 115 стран. Участники из США и Великобритании фактически доминировали на конкурсе, так, Великобритания побеждала на фестивале 5 раз (в том числе три раза подряд: 1977, 1978 и 1979 г.г.), а США — 4 раза. По два раза побеждали представители Японии (пока для них в 1975 году не учредили отдельный приз) и Италии. После 1977 года количество участников снизилось из-за появления нескольких альтернативных азиатских фестивалей, но после 1980 года снова возросло. В 1988 году в связи с тяжёлой болезнью японского императора Хирохито конкурс был не завершён, несмотря на то, что были уже известны участники последнего Финала. В результате проведение фестиваля было прекращено, а в 1989 году в рамках фестиваля был проведён благотворительный гала-концерт для ЮНИСЕФ, в котором приняли участие конкурсанты прошлых лет. Всего за годы проведения конкурса на нём было исполнено около 500 000 песен, из них 650 в полуфиналах и финалах.

Из известных европейских звёзд в фестивале Yamaha принимали участие: шведская группа «ABBA» (тогда ещё под именем «Benny, Bjorn, Agnetha & Anni-Frid») в 1972 году дошла до Полуфинала конкурса с композицией «Santa Rosa», греческий исполнитель Demis Roussos в 1973 году занял на конкурсе 6-ое место с композицией «Happy To Sing A Song», советская певица Людмила Барыкина в 1976 году прошла в полуфинал с песней «Осенний сад», но из-за политических событий ей не был разрешён выезд в Японию, диско-дуэт «Baccara» в 1977 году занял 14-е место с композицией «Mad In Madrid», британская певица Tina Charles в 1978 году одержала победу на фестивале с песней «Love Rocks». В 1979 году 1-е место взяла ещё одна британская исполнительница Бонни Тайлер с песней «Sitting on the Edge of the Ocean», также в Полуфиналах побывали западногерманская певица Gilla с композицией «Take The Best Of Me» и венгерская диско-звезда Szűcs Judit с песней «A Tender Loving Touch», а голландский дуэт «Maywood» с песней «Let Me Know» так и не смог попасть в полуфинал. В 1980 году итальянский певец Toto Cutugno занял на конкурсе 6-ое место с композицией «Francesca Non Sa», а итальянский дуэт Al Bano & Romina Power — 10-ое место с песней «Amarci É». В 1982 году канадская исполнительница Селин Дион получила на фестивале 3-е место за композицию «Telement J’ai D’amour Pour Toi». В 1983 году венгерская поп-группа «Neoton Família» заняла на конкурсе 1-е место с композицией «Time Goes By», а чехословацкий дуэт «Kamelie» дошёл до полуфинала с песней «Ciao, Pepino» и получил дополнительный Conductor’s Prize (приз за лучшую аранжировку и подачу песни).

Призёры фестиваля

Примечания 

Музыкальные фестивали по алфавиту
Фестивали Японии